Le nom flamand Merckx provient du nom de baptême .

Variantes:
, Marq, 
, , , Merkus
, Markusse, Markussen
Marckus, Marck, 
, , Marcx, Marckx, Maerckx, 
Merk, Merks, Merkx, , , Merckx, Mercs, Mercks

Patronyme 

Axel Merckx (1972-), cycliste belge.
Eddy Merckx (1945-), cycliste belge.
Eddy Merckx (1968-), joueur belge de billard carambole.

Toponyme 

La station Eddy Merckx est une station de la ligne 5 du métro bruxellois.
Patronyme flamand